Кошничари () — село в Болгарии. Находится в Тырговиштской области, входит в общину Тырговиште. Население составляет 101 человек (2022).

Политическая ситуация 
Кошничари подчиняется непосредственно общине и не имеет своего кмета.

Кмет (мэр) общины Тырговиште — Красимир Митев Мирев (инициативный комитет) по результатам выборов в правление общины.

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Тырговиштской области